Een alternatieve benaming voor Baghram, Afghanistan

Als achternaam: 
 Warnardus Cornelis Mathildus Begram (1823-1890), lid Tweede Kamer
 Philippus Lodewijk Begram (1790-1866), buitengewoon lid Tweede Kamer